Лез-Ессар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Лез-Ессар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Лез-Ессар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Лез-Ессар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Луар і Шер
 Лез-Ессар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Лез-Ессар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея